«Чужие среди нас» (,  или «они существуют») — американский фантастический триллер 1988 года, снятый режиссёром Джоном Карпентером по мотивам рассказа  «В восемь утра».

Фильм имел небольшой успех во время своего выхода. Первоначально фильм получил негативные отзывы критиков, которые осуждали его социальные комментарии, сценарий и актёрскую игру; однако, как и другие фильмы Карпентера, впоследствии фильм стал культовым и получил более благоприятную оценку критиков. Сейчас многие считают его недооцененной работой. Фильм также вошел в массовую культуру и оказал заметное влияние на стрит-арт (особенно на искусство Шепарда Фейри), а почти шестиминутная драка между главными героями в переулке вошла в списки лучших сцен драк.

Сюжет 
Джон Нада (Родди Пайпер) — безработный из Колорадо, переезжает в Лос-Анджелес, чтобы попытать счастья. Джон устраивается рабочим на стройке, а получить крышу над головой в неблагополучном районе ему помогает чернокожий парень Фрэнк (Кит Дэвид), с которым Джон сдружился. В городе он встречает проповедника, который пытается убедить людей, что власть захватили некие «чужие». Вечером в тот же день происходит взлом телесигнала, и взломщик успевает сообщить зрителям то же самое, о чём говорил проповедник: «чужие» захватили контроль над властью, смешались с толпой и гипнотизируют простых обывателей.

Вскоре после взлома Джон замечает на улице проповедника, тайно следует за ним и приходит в церковь. Там он обнаруживает заговорщиков, разное оборудование и коробки. Джона вскоре замечают, и тот убегает, не успев ничего толком узнать.

Спустя пару дней Джон становится свидетелем разгрома своего района, а заодно и церкви. Зайдя туда на следующее утро, он находит в одной из спрятанных коробок множество солнцезащитных очков. Надев одну пару, Джон обнаруживает, что все рекламные щиты, обычные листки с рекламой, журналы, книги пестрят лозунгами-внушениями: «Подчиняйся», «Потребляй», «Женитесь и размножайтесь», «Никаких независимых мыслей», «Смотрите телевизор», «Спи», а на деньгах написано «Это твой Бог». А ещё Джон обнаруживает, что не все жители Лос-Анджелеса — люди: некоторые из них — пришельцы с черепообразными лицами. Потрясённый, Джон заходит в магазин и там видит среди обычных покупателей «чужих». Опрометчиво нахамив одной пожилой пришелице, Джон привлекает внимание её сородичей, которые явно недовольны, что их существование раскрыто. Джон убегает из магазина, грубит ещё одной встреченной им инопланетянке; в этот момент его задерживают полицейские «чужие» и предлагают купить его молчание, но Джон не собирается торговать своей планетой: он оказывает сопротивление, убив обоих и завладев их оружием. Затем Джон заходит в банк и начинает убивать «чужих», но прибывшая полиция вынуждает его бежать.

Скрываясь, Джон захватывает женщину по имени Холли (Мег Фостер) и заставляет её увезти его на её машине. Холли отвозит Джона в свой дом, где Джон рассказывает о том, что он узнал, но Холли думает, что он сумасшедший и, воспользовавшись тем, что тот ослаб от действия очков, оглушает его и толкает с балкона. Вызывая полицию, Холли обнаруживает оставленные очки Джона. Тот же проводит остаток дня, прячась в трущобах.

На следующий день Джон приходит на стройку и просит своего друга Фрэнка пойти с ним за очками и увидеть правду, но Фрэнк слышал, что Джон убивал людей в банке, и наотрез отказывается. Джон отправляется туда, где оставил коробку, и берёт новые очки. Там его находит Фрэнк, который всё же решил дать ему немного денег. Джон уговаривает его надеть очки, но получив отказ, пытается заставить его надеть очки силой, что выливается в жестокую драку между приятелями, но в итоге Джон всё же заставляет Фрэнка надеть очки, и теперь Фрэнк видит «чужих». Но их обнаруживают двое «чужих», и теперь Джону и Фрэнку приходится укрыться в отеле. Спустя пару дней их находит человек по имени Гилберт и говорит, что они не единственные, кто видит пришельцев. Гилберт приводит их в убежище «проснувшихся» и там рассказывает, что пришельцы — своего рода предприниматели, которые хотят купить землю у людей за бесценок. Джону и Фрэнку дают контактные линзы, которые тоже могут показывать правду. Там Джон встречает Холли и та говорит, что знает, где есть спутниковая антенна, которая не даёт видеть «чужих». Внезапно нападают «Чужие»: они убивают многих, но Джону, Фрэнку и Холли удаётся выжить. Джон и Фрэнк идут на базу «чужих», где они встречают бродягу, который перешёл на сторону «чужих». За то, что «чужие» обеспечили его красивой жизнью, он не вникает в их дела, живя по принципу «после нас хоть потоп», но когда Джон угрожает ему пистолетом, он рассказывает, где находится спутниковая антенна «чужих». Джон и Фрэнк находят Холли и они идут на крышу. Оказавшаяся предательницей Холли убивает Фрэнка, а затем угрожает пистолетом Джону, но тот убивает её. На вертолёте прилетает полиция и приказывает Джону сдаться, но Джон парой выстрелов по спутниковой антенне уничтожает её. Полиция убивает Джона, но теперь все люди видят пришельцев.

В ролях 

 Родди Пайпер — Джон Нада
 Кит Дэвид — Фрэнк
 Мег Фостер — Холли
 Джордж Флауэр — бродяга
 Питер Джейсон — Гилберт
  — уличный проповедник

Съёмочная группа 
 Продюсер: 
 Сценарист: Джон Карпентер
 Композиторы:
 Джон Карпентер
 
 Оператор 
 Монтаж:
 Гиб Джаффе ()
 Фрэнк Хименес ()

Оценки и отзывы 

В обзоре фильма на сайте HubPages Дэниел Гринфилд отметил, что в отличие от более позднего фильма «Матрица», использующего схожую идею, картина «Чужие среди нас» лишена претенциозного философствования и по сути представляет собой простую басню вроде «Скотного двора» Оруэлла, завуалированного под низкобюджетный фильм.

На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг одобрения 85 % на основе 65 рецензий и среднюю оценку 7,20/10. Консенсус критиков сайта гласит: «Политически подрывная смесь ужасов и научной фантастики, „Чужие среди нас“ — недооцененный жанровый фильм Джона Карпентера». Metacritic дает фильму средневзвешенный рейтинг 55 из 100 на основе 22 рецензий, что означает «смешанные или средние отзывы».

По словам самого режиссёра, фильм является политическим высказыванием, целью которого было «показать фигу» Рональду Рейгану.

В 1990 году картина была номинирована на две премии «Сатурн» — за лучший научно-фантастический фильм и лучшую музыку.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Сатирические фильмы
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы 1988 года
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Джона Карпентера
Фильмы о вигилантах
Фильмы о вторжении пришельцев
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы США 1988 года
Фильмы-антиутопии 1980-х годов
Фантастические боевики
Фильмы-боевики США
Фильмы об инопланетянах
Экранизации рассказов
Фильмы с музыкой Джона Карпентера